Іст-Сістер (Гранд-Сьор), Іст-Сістер, також Гранд-Сьор ( / фр. Grand Sœur) — невеликий острів в Індійському океані, входить до Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів.
 Гарнізон в Сьор-Варангер, Сьор-Варангер (норв. Garnisonen i Sør-Varanger, GSV) — військовий гарнізон Збройних сил Норвегії, який розташований в Хьойбуктмон, муніципалітет Сьор-Варангер.
 Вест-Сістер (Птіт-Сьор), Вест-Сістер, також Птіт-Сьор ( / фр. Petite Sœur) — невеликий острів в Індійському океані, входить до Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів.